Georgië was eeuwenlang een onafhankelijk christelijk koninkrijk. Uit deze periode zijn geen ridderorden bekend. Later was het gebied Turks en nog later Russisch.

Tijdens de anarchie die volgde op de val van de Tsaar en de Russische Revolutie heeft Georgië geprobeerd zich onafhankelijk te maken. Uit deze periode stamt een vooral aan Duitsers verleende ridderorde.

 De Orde van Sint-Tamara

Na de ondergang van de Sovjet-Unie verklaarde ook Georgië zich onafhankelijk. Het land stichtte zes ridderorden.

 De Orde van de Nationale Held van Georgië
 De Orde van de Overwinning van Sint-George
 De Orde van David Agmashenebeli
 De Orde van het Gulden Vlies
 De Orde van Vakhtang Gorgasal
 De van de Eer